Le tournoi de tennis de Scottsdale est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Jennifer Capriati, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Scottsdale
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2002
Scottsdale
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en février 2002
Sport en mars 2002